Sihaporas (Pematang Sidamanik), een plaats in Indonesië
Sihaporas (Pinang Sori), een plaats in Indonesië
Sihaporas (Sosopan), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing